Саррат (Филиппины)
 Саррат, Джейкоб Генри